Marcaccini ist der Familienname folgender Personen:
 Giancarlo Marcaccini (* 1972), italienischer Basketballspieler
 Lucio Marcaccini (1929–1982), italienischer Regisseur